

Anno 
 1088 – (MLXXXVIII in numeri romani) è un anno dell'XI secolo. 
 1088 a.C.

Matematica 
 1088 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1088 Mitaka è un asteroide della fascia principale del sistema solare.